Rivière au Tonnerre kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière au Tonnerre (vattendrag i Kanada, lat 49,35, long -74,07), Québec, 
 Rivière au Tonnerre (vattendrag i Kanada, lat 50,27, long -64,78), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar